Montcabrier est un toponyme qui peut désigner deux communes françaises :

 Montcabrier (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Montcabrier (Tarn), commune française  du département du Tarn, en région Occitanie.